Sezon 1998/1999 klubu Górnik Zabrze.

Rozgrywki 
 I liga: 7. miejsce
 Puchar Polski: 1/16 finału

Wyniki 

 D – dom
 W – wyjazd

Zobacz też 
 Górnik Zabrze

Przypisy 

1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
Górnik Zabrze w poszczególnych sezonach
1998 w polskim sporcie
1999 w polskim sporcie